"Monzón" pode ser:
 Monzón município espanhol de Aragão
 Monzón de Campos, município espanhol de Castela e Leão
 Monzón (distrito), no Peru
 Castelo de Monzón, na Espanha
 Abraço de Monzón
 Fabián Monzón, futebolista argentino

Ver também
 Monção (desambiguação)

Desambiguações de topônimos